Ім'я Людовик IV (Людвіг IV) мали деякі європейські правителі:

 Людовик IV Дитя (893 — 911) — король Баварії та Лотарингії у 900 — 911 (династія Каролінгів), король Східно-Франкського королівства.
 Людовик IV Заморський (921 — 954) — король Західно-Франкського королівства у 921 — 954 (династія Каролінгів).
 Людовик IV (граф Шині) (розум. 1226) — граф Шині з 1189.
 Людвіг IV (ландграф Тюрінгії) (1200 — 1227) — ландграф Тюрінгії з 1217.
 Людвіг IV (Людвіг Баварський) (1282 — 1347) з династії Віттельсбахів — герцог Баварії, король Німеччини (з 1314), імператор Священної Римської імперії (1328 — 1347). Він же герцог Верхньої Баварії з 1294, герцог Баварії у 1340 — 1347.
 Людвіг IV (граф Вюртемберга) (1412 — 1450) — граф Вюртемберга з 1419 (під ім'ям Людвіг IV), граф Вюртемберг-Ураху з 1442.
 Людвіг IV (курфюрст Пфальца) (1424 — 1449) — курфюрст Пфальца у 1436 — 1449.
 Людовик IV Гонзага (1535 — 1595) — герцог Неверу 1565 — 1595, герцог Ретеля (Louis IV, 1581 — 1595).
 Людвіг IV (ландграф Гессен-Марбурга) (1537 — 1604) — ландграф Гессен-Марбурга.
 Людовик Генріх I Бурбон-Конде (1692 — 1740) — принц Конде.

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик IX
 Людовик X